Brughiere ima više značenja:
 Brughiere, Como
 Brughiere, Varese